Шта́єрман:

 Штаєрман Ілля Якович (1891, Могилів-Подільський — 1962, Москва) — український математик, механік, член-кореспондент АН УРСР (1939).
 Штаєрман Михайло Якович (1904, Рівне — 1983, Харків) — український графік.